Текомичи има више значења:

 Текомичи (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Текомичи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику